La Raya puede referirse a:

 La Raya de Velilla, localidad del municipio de Mejorada del Campo, Comunidad de Madrid, España.
 La Raya del Palancar-Guadamonte, localidad del municipio de Villanueva de la Cañada, Comunidad de Madrid, España.
 La Raya (Murcia), localidad del municipio de Murcia, Región de Murcia, España.
 Larraya, localidad del municipio de Cizur, Comunidad Foral de Navarra, España.
 La Raya (Asturias), lugar de la parroquia de El Pino, concejo de Aller, Principado de Asturias, España.
 La Raya, o A Raia en portugués, nombre que recibe la zona fronteriza entre Portugal y España.
 La Raya, nombre que recibe la frontera entre los departamentos del Cuzco y de Puno, en el Perú.